Илица може да се отнася за:
 Илица - средновековен български феодал, защитник на Мъгленската крепост;
 Илица - бивше село в Северозападна България, днес квартал на Гаврил Геново.